Beslut kan syfta på:

 Beslut – val mellan olika alternativ; se val (filosofi)
 Beslutsfattande – en process som jämför handlingsalternativ
 Beslutsteori – hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde fattas, och hur optimala beslut ernås
 i juridiska sammanhang endera:
 Icke slutliga beslut –ett beslut under fortsatt handläggning av ett mål eller ärende
 Slutligt beslut – ett beslut genom vilket en domstol avslutar sin behandling av ett mål

Se även
 Beslutande församling – en grupp personer med rätt att fatta vissa beslut
 Kvorum – det minsta antal närvarande fört att fatta ett beslut
 Avslagsbeslut

Sammanträdesteknik